Ти́хоново () — грузовая железнодорожная станция (с 1981 года) в Менделеевском районе Татарстана.

История и деятельность 
Была образована в 1981 году в 2,5 километрах к северу от одноимённого села.

Здесь обслуживаются вагоны с грузами, приходящие в адрес «Химического завода им. Карпова», «Менделеевсказот», «ПО „ЕлАЗ“» и других предприятий. В распоряжении станции на данный момент находятся семь железнодорожных путей, но для нормального функционирования их не хватает: идёт строительство ещё двух путей. После расширения станции будут обслуживаться составы с грузами для особой экономической зоны «Алабуга».

Примечания

Ссылки 
 Железнодорожная станция Тихоново
 ТИХОНОВО | Железнодорожная станция

Железнодорожные станции и платформы Татарстана
Менделеевский район